Black Canyon steht für:
 Black Canyon of the Colorado, eine Schlucht am Colorado River
 Black Canyon of the Yellowstone, eine Schlucht am Yellowstone River im Yellowstone National Park
 Black Canyon Freeway, Teil der Interstate 17 in Phoenix, Arizona
 Black Canyon (Fraser Canyon) oder Big Canyon, ein Abschnitt des Fraser Canyon in der Nähe von Boston Bar, British Columbia
 Black Canyon (Idaho), Ort im Gem County, Idaho, USA
 Black Canyon (Thompson River), ein Abschnitt des Thompson River in der Nähe von Ashcroft, British Columbia

Siehe auch:
 Black Canyon City
 Black-Canyon-of-the-Gunnison-Nationalpark
 Black Canyon Wilderness